Isabel de Dinamarca, Noruega y Suecia (Nyborg, 24 de junio de 1485-Berlín, 10 de junio de 1555) fue una princesa danesa que se convirtió en electora de Brandeburgo por su matrimonio con Joaquín I Néstor, príncipe elector de Brandeburgo. Fue la quinta hija del rey Juan I de Dinamarca, y de su esposa, Cristina de Sajonia.

Biografía 
En su infancia, Isabel tuvo una relación estrecha con su hermano, el futuro rey Cristián II, rey en la Unión de Kalmar. Escribía y leía en danés y alemán. El 10 de abril de 1502 contrajo matrimonio con Joaquín I Néstor, margrave de Brandeburgo, en una boda doble en la que también se casaron su tío, el futuro rey Federico I de Dinamarca, y Ana de Brandeburgo, hermana de su marido. Isabel y Joaquín tuvieron una buena relación durante los primeros veinte años de su matrimonio y vivieron en armonía. Ella recibió a su madre en Brandeburgo en 1507, asistió a la boda de su hermano Cristián en 1515, y le recibió posteriormente en 1523.

Joaquín era un ferviente partidario del catolicismo durante la reforma protestante. En 1523, Isabel asistió a un sermón de Martín Lutero junto a su hermano y su cuñada, y se convirtió al protestantismo. En 1527, recibió la comunión protestante, lo que significaba una ruptura pública con la Iglesia católica. Esto provocó un conflicto con su marido. En 1528, Joaquín consultó con un consejo religioso católico sobre si debía divorciarse de su esposa, encarcelarla o ejecutarla, si ella se negaba a renunciar a su nueva fe. El consejo de la iglesia respondió que debía encarcelar a Isabel.

Ella huyó a la corte de su tío, Juan de Sajonia. Esto provocó un debate público en el que los monarcas protestantes y su hermano, Cristián II de Dinamarca, así como el mismísimo Martín Lutero apoyaron su libertad para dejar a su marido con motivo de su religión. Isabel declaró que sólo regresaría con Joaquín si éste le permitía mantener su fe, renunciaba a su amante y a su interés en la astrología. De lo contrario, Isabel proponía el divorcio, haciendo referencia a la separación de sus propios padres en 1504. Se le otorgó una residencia cerca de Wittenberg, aunque Joaquín se negó a concederle una pensión y prohibió a sus hijos visitarla. En 1532, falleció su tío y su hermano Cristián fue encarcelado, perdiendo así a sus principales valedores.

En 1535, Joaquín murió y sus hijos le pidieron a Isabel que regresara a Brandeburgo, pero cambiaron de parecer cuando ella demandó que las parroquias situadas en las tierras de su dote se convirtieran al protestantismo. Isabel finalmente regresó en 1545, y vivió en Spandau.

El matrimonio de su hijo, Joaquín II de Brandeburgo, con Eduviges Jagellón no agradó a Isabel. Eduviges celebraba misas católicas en su capilla privada, y a Isabel tampoco le gustaba que su nuera no supiera hablar alemán.

Isabel falleció el 10 de junio de 1555, a los 69 años, en Berlín. Fue enterrada en la catedral de Berlín.

Descendencia 
Isabel y Joaquín tuvieron cinco hijos:

 Joaquín II (13 de enero de 1505-3 de febrero de 1571), sucedió a su padre como príncipe elector de Brandeburgo.
 Ana (1507-1567), desposó en 1524 al duque Alberto VII de Mecklemburgo.
 Isabel (1510-1558), desposó en 1525 a Erico I de Brunswick-Calenberg.
 Margarita (1511-1577), desposó en 1530 al duque Jorge I de Pomerania.
 Juan (1513-1571), margrave de Brandeburgo-Küstrin.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Dinamarca (casa de Oldemburgo)
Consortes reales de la casa de Oldemburgo
Princesas de Dinamarca del siglo XVI (casa de Oldemburgo)
Danesas del siglo XV
Nacidos en Nyborg
Electoras consortes de Brandeburgo